Les mots Mesopotamicus et Mesopotamica sont deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin et féminin) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « d'entre les fleuves ».

En taxonomie, les mots mesopotamicus et mesopotamica (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales découvertes dans une région comportant plusieurs fleuves ou rivières (pas nécessairement dans la Mésopotamie historique). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : mesopotamicus, mesopotamica.

Notes et références 

Épithète spécifique